Улица Пи́лю ( — Утиная) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Пилю — улица в Риге.
 Улица Пилю — улица в Лиепае.